Woodruff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert E. Woodruff
 H.B. Woodruff